En Pologne, Podstoła peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Podstoła, un village du powiat de Bełchatów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Podstoła, un village du powiat de Kielce